Finis terrae (lat. ‚Ende der Welt‘) steht für:

 eine geographische Vorstellung, siehe Das Ende der Welt
 Finis Terræ (1929), französischer Stummfilm von Jean Epstein
 Finis Terrae (Album), Album der Metalband Kromlek aus dem Jahr 2011
 Finis Terrae (Roman), Roman von Raoul Schrott aus dem Jahr 1995

Siehe auch:
 Finisterre
 Universidad Finis Terrae